Turniej o Złoty Kask 1993 – cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. Rozegrano cztery turnieje eliminacyjne oraz finał, w którym zwyciężył Dariusz Śledź.

Finał 
 Wrocław, 30 października 1993
 Sędzia: Roman Siwiak

Bibliografia 
 

1993
1993 w sporcie żużlowym
1993 w polskim sporcie